Car Wash (film), een Amerikaanse film uit 1976
 Car Wash (nummer), een single uit 1976 van de Amerikaanse R&B-groep Rose Royce, in 2004 gecoverd door Christina Aguilera en Missy Elliott
 Wasstraat (ook Carwash), een mechanische installatie om de buitenzijde van voertuigen te reinigen
 "Operatie Car Wash" (Portugees: Operação Lava Jato), een anti-corruptie onderzoek in Brazilië, waarbij onder meer Petrobras en Odebrecht zijn betrokken